Svjetsko prvenstvo u reliju 2010. je 38. sezona FIA Svjetskog prvenstva u reliju. Sezona se je sastojala od 13 reli utrka počevši s Relijem Švedska. Svjetski prvak postao je ponovno francuz Sébastien Loeb u Citroën C4 WRC, dok je momčadski naslov uzela njegova momčad Citroën World Rally Team.

Kalendar

Ukupni poredak i rezultati

Rezultati

Poredak

Prvenstvo vozača

Prvenstvo proizvođača

Vanjske poveznice 
 Službene internet stranice Svjetskog prvenstva u reliju   

 2010